«I Wanna Love You Forever» () — первый сингл певицы Джессики Симпсон с её дебютного альбома «Sweet Kisses», выпущенный 28 сентября 1999 года.

Сингл дебютировал на 3-м месте в хит-параде Billboard Hot 100, став первым и последним синглом Симпсон, вошедшим в десятку. Также сингл стартовал на 7-м месте в Великобритании. На сегодняшний день, песня «I Wanna Love You Forever» является самым успешным синглом Джессики в США.

О песне 
«I Wanna Love You Forever» была написана и спродюсирована Louis Biancaniello и Sam Watters. Трек представляет собой любовную балладу и демонстрирует мощный вокал Симпсон.
Хотя Biancaniello и Watters представлены вместе, до сих пор неизвестно кто из них является автором текста, а кто автором музыки.

Видеоклип

История релиза 
 США — 28 сентября 1999
 Япония — 26 ноября 1999
 Австралия — 7 февраля 2000
 Германия — 14 февраля 2000
 Европа — 14 февраля 2000
 Великобритания — 13 марта 2000

Формат дисков и вошедшие треки 

UK CD Single (Cat #38K 79262)
 «I Wanna Love You Forever» [Single Version] — 4:20
 «Final Heartbreak» [Snippet] — 1:09
 «Woman in Me» [Snippet] — 1:28
 «I’ve Got My Eyes on You» [Snippet] — 1:00
 «Your Faith in Me» [Snippet] — 1:29

Japan Promo CD Single (Cat #SRCS 2125)
 «I Wanna Love You Forever» [Single Version] — 4:20
 «Final Heartbreak» [Snippet] — 1:09
 «Woman in Me» [Snippet] — 1:28
 «I’ve Got My Eyes on You» [Snippet] — 1:00
 «Your Faith in Me» [Snippet] — 1:29

Australian CD Single (Cat #667803 2)
 «I Wanna Love You Forever» — 4:20
 «I Wanna Love You Forever» [Soul Solution Remix] — 3:30
 «I Can, I Will» — 3:30
 «Multimedia»

German Promo (Cat #SAMPCS 8276)
 «I Wanna Love You Forever» [Single Version] — 4:20
 «I Wanna Love You Forever» [Soul Solution Remix] — 3:16

European CD Single (Cat #6688532)
 «I Wanna Love You Forever» [Single Version] — 4:20
 «I Wanna Love You Forever» [Soul Solution Remix Radio Edit] — 3:30
 «I Wanna Love You Forever» [Soul Solution Extended Club Vox] — 3:29
 «I Wanna Love You Forever» [Soul Solution Vonuz Beats] — 3:29

UK CD Single (Cat #6691272)
 «I Wanna Love You Forever» [Single Version] — 4:20
 «I Can, I Will» — 3:34
 «You Don’t Know What Love Is» — 3:29

UK CD Single 2 (Cat #6691275)
 «I Wanna Love You Forever» [Single Version] — 4:20
 «I Wanna Love You Forever» [Soda Club Radio Edit] — 3:30
 «I Wanna Love You Forever» [Soul Solution Radio Edit] — 3:29

Soul Solution Remix Mexican Promo (Cat #SAMPCS 8174)
 «I Wanna Love You Forever» [Single Version] — 4:20
 «I Wanna Love You Forever» [Extended Club Mix] — 3:30
 «I Wanna Love You Forever» [Bonus Beatz] — 3:30

French Promo CD (Cat #SAMPCS 85151)
 «I Wanna Love You Forever» [Soda Club Radio Mix] — 3:30
 «I Wanna Love You Forever» [Single Version] — 4:20

Spanish Promo CD (Cat #SAMPCS 8174)
 «I Wanna Love You Forever» — 4:20
 «I Wanna Love You Forever» [Soul Solution Remix] — 3:30

Brazilian Promo CD (Cat #899.862/2-495687)
 «I Wanna Love You Forever» [Album Version] — 4:20
 «I Wanna Love You Forever» [Single Version] — 4:20
 «I Wanna Love You Forever» [Extended Club Vox] — 3:29
 «I Wanna Love You Forever» [Bonuz Beats] — 3:29

Примечания 

Песни Джессики Симпсон
Дебютные синглы 1999 года
Баллады 1990-х годов
Песни 1999 года
Соул-баллады